Margarita de Inglaterra (en inglés, Margaret of England; Castillo de Windsor, 15 de marzo de 1275-Brabante, después de 1333) fue la décima hija del rey Eduardo I de Inglaterra y de su primera esposa, Leonor de Castilla. Su marido fue el duque Juan II de Brabante, con quien se casó en 1290, el año de la muerte de su madre. Margarita y Juan II tuvieron un hijo, Juan III de Brabante.

Familia 
Margarita nació el 15 de marzo de 1275, en el castillo de Windsor, como la décima hija del rey Eduardo I de Inglaterra y de su primera esposa, Leonor de Castilla, que también era su prima.

Entre los quince hermanos de Margarita se encontraban: Juana de Acre; Leonor, condesa de Bar; Isabel de Rhuddlan, y el sucesor de su padre, Eduardo II de Inglaterra.

Matrimonio 
El 8 de julio de 1290, Margarita contrajo matrimonio con Juan II de Brabante en la abadía de Westminster, en Londres. Se convirtió en duquesa de Brabante menos de cuatro años después de la boda, el 3 de mayo de 1294. Margarita había conocido a Juan en la infancia, ya que habían sido comprometidos en 1278, cuando ella tenía tres años. Las festividades de la boda fueron extravagantes; incluyeron una procesión de caballeros en armadura completa y damas vestidas elegantemente que cantaban mientras desfilaban por las calles de Londres con música proporcionada por arpistas, juglares y violinistas, mientras los bufones bailaban. Su único hijo fue Juan, que sucedió a su padre como duque de Brabante.

Margarita, descrita como afable y alegre en su juventud, fue infeliz en la corte de Brabante, teniendo que aceptar que su marido le fuera infiel con varias amantes y a los hijos ilegítimos que iban naciendo de estas, y que fueron criados en la corte junto a su propio hijo. Este último nació diez años después del matrimonio de Margarita con el duque.

Durante el reinado de Juan II, Brabante continuó apoyando a la coalición que pretendía detener la expansión francesa. El duque intentó conquistar el sur de Holanda, que se encontraba en manos del pro-francés Juan II de Henao, pero no tuvo éxito. Juan, que padecía de cálculos renales y quería que su ducado pasara pacíficamente a su hijo después de su muerte, firmó en 1312 la famosa Carta de Kortenberg.

Margarita y Juan asistieron a la boda del hermano de ella, Eduardo II, con Isabel de Francia en Boulogne, el 25 de enero de 1308. Acompañaron a la pareja real a Inglaterra para su coronación en la abadía de Westminster al mes siguiente.

Margarita falleció veintidós años después de su marido, en Brabante, y fue enterrada en la catedral de San Miguel y Santa Gúdula en Bruselas. Era la última hija con vida de los diecinueve hijos de Eduardo I, muriendo durante el reinado de su sobrino, Eduardo III de Inglaterra. Su tumba y la de su marido han sido destruidas.

Enlaces externos

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

 

Casa de Plantagenet
Inglesas del siglo XIII
Fallecidos en el siglo XIV
Nacidos en 1275
Inglesas del siglo XIV
Nobles de Inglaterra del siglo XIII
Nobles de Inglaterra del siglo XIV
Duquesas consortes de Brabante